Puikujaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Puikujaure (Karesuando socken, Lappland, 763330-169694), sjö i Kiruna kommun,  (44,6 ha)
Puikujaure (Karesuando socken, Lappland, 764882-169284), sjö i Kiruna kommun,  (42,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn